Mendel keresztnév
 Mendel, családnév

egyéb
Mendel-szabályok
3313 Mendel kisbolygó